Alpha (Illinois) 
 Alpha (Minnesota) 
 Alpha (Nova Jersey) 
 Alpha (Magic: The Gathering) 
 Alpha (motocicleta)
 Alpha, pel·lícula de 2018 dirigida per Albert Hughes.